Монтиньяк — французский топоним, а также патроним, который может означать:

Топоним 
 Монтиньяк — французская коммуна, расположенная в департаменте Дордонь; место расположения палеолитической пещеры Ласко
 Монтиньяк — французская коммуна, расположенная в департаменте Жиронда
 Монтиньяк — французская коммуна, расположенная в департаменте Верхние Пиренеи
 Монтиньяк-де-Лозен — французская коммуна, расположенная в департаменте Ло и Гаронна
 Монтиньяк-ле-Кок — французская коммуна, расположенная в департаменте Шаранта
 Монтиньяк-Тупинери — французская коммуна, расположенная в департаменте Ло и Гаронна
 Монтиньяк-Шарант — французская коммуна, расположенная в департаменте Шаранта

Патроним 
 Мишель Монтиньяк (1944—2010) — французский диетолог